Into the Great Wide Open (album), album van Tom Petty and the Heartbreakers uit 1991
 Into the Great Wide Open (lied), lied op bovengenoemd album
 Into the Great Wide Open (festival), muziekfestival op Vlieland